Првослав Николић је био југословенски филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те_
|-
| 1967. || Хасанагиница  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Бурдуш  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || Последњи валцер у Сарајеву  || /
|}

Спољашње везе 
 

Југословенски глумци